Regina Maršíková e Pam Teeguarden hanno battuto in finale Rayni Fox e Helen Cawley 5-7, 6-4, 6-2.

Teste di serie

 Linky Boshoff /  Ilana Kloss (quarti di finale)
 Mima Jaušovec /  Renáta Tomanová (secondo turno)

 Brigette Cuypers /  Marise Kruger (primo turno)
 Laura duPont /  Janet Wright (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1977